Любо́вь Дми́триевна Блок, урождённая Менделе́ева (29 декабря 1881, Санкт-Петербург, Российская империя — 27 сентября 1939, Ленинград, СССР) — ,  балета, , автор книг «И быль, и небылицы о Блоке и о себе» и «Классический танец: История и современность». Дочь химика Дмитрия Менделеева, супруга поэта Александра Блока.

Биография 
Родилась в семье русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева и Анны Ивановны Менделеевой (урождённой Поповой).

После окончания Бестужевских курсов брала уроки актёрского мастерства у актрисы Александринского театра А. М. Читау.

Недолго служила в театре В. Ф. Комиссаржевской, затем в театре Л. Б. Яворской и в провинциальных театрах. Выступала под сценическим псевдонимом Басаргина.

В 1903 году она вышла замуж за Блока, свадьба состоялась в имении её отца Боблово.

Любовь Дмитриевна известна как «Прекрасная Дама» Александра Блока. Также в неё много лет был влюблён поэт Андрей Белый. Любовный треугольник Блок — Менделеева — Белый тесно связан с пьесой Блока «Роза и Крест». 

В Первую мировую войну была сестрой милосердия.

В 1920—1921 годах неоднократно выступала с чтением поэмы Блока «Двенадцать» в Театре народной комедии С. Э. Радлова перед рабочими и красноармейцами.

Позже занималась изучением балетного искусства, автор многих статей на балетную тему.

Написала книгу «Классический танец: История и современность», которая считается фундаментальной в области советского балетоведения, а также воспоминаний «И быль, и небылицы о Блоке и о себе».

Скончалась в Ленинграде в 1939 году. Похоронена на Волковском лютеранском кладбище, в 1944 году прах перенесён на .

Роли 
Общество изящных искусств

1915 — А. Островский. Без вины виноватые. — Кручинина

Эрмитажный театр

1919 — Ф. Шиллер. Коварство и любовь. — леди Мильфорд

Театр народной комедии

1921 — У. Шекспир. Виндзорские проказницы

Примечания

Сочинения

Литература 
 Галанина Ю. Е. Любовь Дмитриевна Блок: Судьба и сцена. — М.: Прогресс-Плеяда, 2009. — 432 с. — 3 000 экз.
 Киреев Р. Т. «Да, уеду. Да, люблю»: Андрей Белый и Любовь Менделеева-Блок. // Пленники муз: Как любили великие поэты. — М., 2007. — С. 234—241.

Ссылки 

 Вульф В. Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок: Прекрасная Дама русской поэзии // L’Officiel (рус. изд.). — 2002, май. — № 37.
 Блок Л. Д. Были и небылицы (мемуары)
 Любовь Менделеева-Блок на сайте Проекта1917

Слушательницы Бестужевских курсов
Сёстры милосердия Первой мировой войны (Россия)
Деятельницы культуры Серебряного века
Любовь Дмитриевна
Дмитрий Менделеев
Александр Блок
Перезахороненные с Волковского лютеранского кладбища